Анне Хаст (; ) — нидерландская шахматистка, гроссмейстер (2015) среди женщин.

В составе сборной Нидерландов участница двух Олимпиад (2012—2014) и четырёх командных чемпионатов Европы (2011—2017). На 10-м командном чемпионате Европы (2013) в Варшаве показала лучший результат в личном зачёте.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Anne Haast — www.chessqueens.nl

Шахматисты Нидерландов